Oksza – rodzaj broni białej
 Oksza – herb szlachecki
 Oksza – wieś w Polsce położona w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gm. Witnica

Zobacz też 
 Biała Oksza, Czarna Oksza – rzeki w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, dopływy Liswarty
 Willa Oksza – obiekt wystawienniczy Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem